Hailey Swirbul (ur. 10 lipca 1998 w El Jebel) – amerykańska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Alaska Pacific University Nordic Sk.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 18 stycznia 2013 roku, podczas zawodów juniorskich w norweskiej miejscowości Trondheim na wzgórzu Granåsen Ski Arena, gdzie uplasowała się na 20. pozycji w sprincie stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 12 stycznia 2019 roku w Dreźnie, gdzie w sprincie stylem dowolnym uplasowała się na 41. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas w Davos, gdzie uplasowała się na 30. miejscu w sprincie stylem dowolnym. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanęła 13 grudnia 2020 roku w tej samej miejscowości, kończąc rywalizację w biegu na 10 km techniką dowolną na trzeciej pozycji. Wyprzedziły ją tylko rodaczka - Rosie Brennan oraz Rosjanka Julija Stupak.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 Olympedia - Hailey Swirbul 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1998